Phalacrocorax magellanicus é uma ave pertencente à família Phalacrocoracidae.

Phalacrocorax
Aves descritas em 1789